Milza accessoria, piccolo nodulo di tessuto splenico che si trova fisicamente separato dal corpo principale della milza, molto comune
Polisplenia, condizione patologica